Boris Litwinow ist der Name folgender Personen:

* Boris Alexejewitsch Litwinow (* 1954), Vorsitzender des Obersten Rates der Volksrepublik Donezk
 Boris Wassiljewitsch Litwinow (1929–2010), russischer Atomphysiker